Samurai é um super-herói japonês criado pela Hanna Barbera para o desenho Super Amigos.

Heróis da DC Comics
Personagens dos Super Amigos
Professores fictícios